Die Ouest Aveyron Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Aveyron und Lot  der Region Okzitanien. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villefranche-de-Rouergue. Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Villeneuvois, Diège et Lot,
 Communauté de communes du Canton de Najac und
 Communauté de communes du Villefranchois.

Mit Beschluss des Rats des Gemeindeverbands vom 31. Januar 2019 erfolgte die Umbenennung des Gemeindeverbands von vormals Communauté de communes du Grand Villefranchois zum aktuellen Namen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté de communes im Département Aveyron
Communauté de communes im Département Lot
Gegründet 2016